Fannin County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Fannin County (Georgia)
 Fannin County (Texas)